

Geografia
 Stati Uniti d'America
 Asbury – città della Contea di Dubuque, Iowa
 Asbury – città della Contea di Jasper, Missouri
 Asbury – census-designated place (CDP) della Contea di Warren, New Jersey
 Asbury Lake – census-designated place (CDP) della Contea di Clay, Florida
 Asbury Park – comune della Contea di Monmouth, New Jersey

Persone
 Brian Asbury (1986) – cestista statunitense con cittadinanza equatoguineana
 Francis Asbury Tarkenton, detto "Fran" (1940) – ex giocatore di football americano e imprenditore statunitense
 Kelly Asbury (1960-2020) – animatore, doppiatore, regista e sceneggiatore statunitense